Börsskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Börsskär (norr Vårdö, Åland),  (20 ha)
 Börsskär (nordöst Vårdö, Åland),  (14 ha)
 Börsskär (öst Vårdö, Åland),  (12 ha)
 Börsskär (öster om Ramsholm, Kumlinge, Åland),  (14 ha)
 Börsskär (vid Ingersholma, Kumlinge, Åland),  (6 ha)
 Börsskär (Enklinge, Kumlinge, Åland),  (25 ha)
 Börsskär (Brändö, Åland),  (8 ha)
 Börsskär (norr om Åselholm, Iniö), Åboland,  (3 ha)
 Börsskär (öster om Åselholm, Iniö), Åboland,  (9 ha)
 Börsskär (vid Perkala, Iniö), Åboland,  (2 ha)
 Börsskär (väster om Äpplö, Houtskär), Åboland,  (6 ha)
 Börsskär (vid Sördö, Houtskär), Åboland,  (7 ha)
 Börsskär (vid Hyppeis, Houtskär), Åboland,  (4,8 ha)

Se även
Börsskäret
Lilla Börsskär
Stora Börsskär
Västra Börsskär
Bässkär

Robotskapade Finlandförgreningar